Василий Михайлович Боголюбов (7 февраля 1933 года, Тверская область, СССР — 12 июля 2013 года, Москва, Россия) — советский и российский физиотерапевт, член-корреспондент АМН СССР (1986), академик РАМН (1994).

Биография 

Родился 7 февраля 1933 года в Тверской области.

В 1957 году — окончил Военно-медицинскую академию и 3 года служил начальником медицинской службы соединений подводных лодок и врачом-терапевтом госпиталя ВМФ.

С 1960 по 1963 годы — учёба в аспирантуре Института терапии АМН СССР.

В 1963 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Роль калия и натрия в патогенезе и лечении нарушений ритма сердца».

С 1963 года — работал в Институте медицинской радиологии АМН СССР.

В 1969 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Диагностика атеросклероза и тромбоза методами радиоиндикации».

В 1972 году — избран заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко, одновременно работал деканом лечебного факультета института.

С 1976 по 1998 годы — директор ЦНИИ курортологии и физиотерапии МЗ СССР и РФ (с 2017 года — Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии).

С 1978 по 2008 годы — заведующий кафедрой физиотерапии Российской медицинской академии последипломного образования.

В 1986 году — избран членом-корреспондентом АМН СССР.

В 1994 году — избран академиком РАМН.

Умер 12 июля 2013 года.

Научная деятельность 

Специалист в области медицинской реабилитации и физиотерапии.

Вел исследования в следующих областях: роль электролитов в патогенезе и лечении сердечных аритмий, радиоизотопная диагностике заболеваний сердца и легких, разработка новых методов физической терапии и медицинской реабилитации.

Автор более 350 научных работ, в том числе 3 учебников, 4 монографий, ряда руководств и справочников, 23 патентов и авторских свидетельств.

Под его руководством подготовлено 15 докторов и 36 кандидатов медицинских наук.

Являлся главным редактором журнала «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», возглавлял редакцию журнала «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация».

Примечания 

Выпускники Военно-медицинской академии
Сотрудники Медицинского радиологического научного центра
Преподаватели МГМСУ
Преподаватели РМАПО
Реабилитологи